Der isländische Fußballpokal 2022 ist die 63. Austragung des isländischen Pokalwettbewerbs der Männer. Der Sieger qualifiziert sich für die Europa Conference League.

Modus 
Die Begegnungen werden in einem Spiel ausgetragen. In den ersten zwei Runden nehmen Vereine ab der zweiten Liga abwärts teil. Die Vereine der ersten Liga steigen erst in der 3. Runde ein. Bei unentschiedenem Ausgang wird das Spiel zunächst verlängert und gegebenenfalls durch Elfmeterschießen entschieden.

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

3. Runde 
Teilnehmer: Die 20 Sieger der 2. Runde und die 12 Vereine der Besta deild 2022.

|}

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Weblinks 
 Bikarkeppni (Ergebnisse) 2022 auf ksi.is
 Pokal 2022 soccerway.com

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022